Зелтерс може бити:

 Зелтерс (Таунус), општина у округу Лимбург-Вајлбург, у њемачкој покрајини Хесен.
 Зелтерс (Вестервалд), град у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.